БГПИ — аббревиатура. Может означать следующее:
 Балашовский государственный педагогический институт
 Белорусский государственный политехнический институт
 Башкирский государственный педагогический университет
 Биробиджанский государственный педагогический институт
 Благовещенский государственный педагогический университет
 Бельцкий государственный педагогический институт
 Борисоглебский государственный педагогический институт
 Бурятский государственный педагогический институт